Киви може да се отнася за:
 Киви (птица), разред бягащи безкрили новозеландски птици
 Киви (растение) (Actinidia deliciosa), растение от семейство Актинидиеви
 Киви (плод) – плодът киви
 Киви (партия), политическа партия в Нова Зеландия
 Алексис Киви (1834-1872), финландски писател
 Еве Киви (р.1938), естонска киноактриса